Tradicionalmente se han atribuido a Caravaggio dos pinturas con el tema del Sacrificio de Isaac:
El sacrificio de Isaac (1603), conservado en la Galería de los Uffizi de Florencia.
El sacrificio de Isaac (1598), de autoría discutida, subastado en 2014 y anteriormente perteneciente a la Colección Barbara Piasecka Johnson de Princeton.